Затмение:

Астрономические явления
 Затмение — астрономическое событие, когда одно небесное тело заслоняет свет от другого тела.
 Солнечное затмение — затмение, когда Луна попадает между наблюдателем и Солнцем.
 Лунное затмение — затмение, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землёй.

Художественные произведения
 Затмение (фильм, 1962) () — кинодрама, Италия — Франция, 1962 год. Режиссёр — Микеланджело Антониони.
 Затмение (фильм, 1997) (The Blackout) — фильм 1997 года.
 Затмение (фильм, 2000) (The Darkling) — фильм 2000 года.
 Затмение (телесериал) — российский телесериал 2007 года.
 Затмение (роман) () — третий роман серии «Сумерки» писательницы Стефани Майер. Опубликован в 2007 году.
 Затмение (фильм, 2009) (The Eclipse) — фильм 2009 года.
 Сумерки. Сага. Затмение — художественный фильм по одноимённому роману Стефани Майер, США, вышел в прокат 30 июня 2010 года. Режиссёр — Дэвид Слэйд.
 Затмение (фильм, 2015) () — испано-канадский фильм 2015 года.
 Затмение (фильм, 2017) — российский фильм в жанре фэнтези 2017 года.

См. также 

 Полное затмение (значения)
 Eclipse (значения)